Sportolók
 James Richardson (1903–1995) angol krikettjátékos
 James Richardson (1911–1964) angol labdarúgó 
 James Richardson (1885–1951) skót labdarúgó 
 James Richardson (1974) angol dartsjátékos
Katonák
 James Otto Richardson (1878–1974) amerikai tengernagy
 James M. Richardson (1960) amerikai tábornok
Mások
 James Richardson (1809–1851) brit utazó, Szahara-kutató
 James Richardson (1966) brit sportújságíró, televíziós szakkommentátor